Leotychidas ist der Name zweier Könige von Sparta.

 Leotychidas I., 7. Jahrhundert v. Chr.
 Leotychidas II., 5. Jahrhundert v. Chr.